Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1985.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 29. Jahrgang (1985), Heft 5 (fälschlicherweise mit 30. Jahrgang bezeichnet)

1985
Tennisturnier 1985